Yates Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Yates Township (Illinois)
 Yates Township (Michigan)